Raymond Poisson peut notamment désigner l'une des personnes suivantes :
 Raymond Poisson, acteur connu sous le pseudonyme de Belleroche ;
 Raymond Poisson (évêque)
 Raymond Poisson professeur à la faculté des Sciences, Rennes, zoologue, entomologiste ;

Notes et références